Miejscowości w USA:
 Troup – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cherokee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Troup (ang. Troup County) – w stanie Georgia